João Gonçalves — pintor português
João Gonçalves (músico) — artista brasileiro
João Gonçalves Filho — nadador e jogador de polo aquático olímpico brasileiro

Desambiguações de antropônimos